НХЛ у сезоні 1977/1978 — 61-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 12 жовтня 1977. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 25 травня 1978 між Монреаль Канадієнс та Бостон Брюїнс перемогою «Канадієнс» 4:1 в матчі та 4:2 в серії. Це була 21 перемога в Кубку Стенлі «канадців».

Огляд 
У відставку з поста президента НХЛ пішов Кларенс Кемпбелл, його наступником став Джон Зіглер.

У цьому сезоні заснований Приз Франка Селке. Також з цього сезону зобов'язали клуби розташувати прізвище гравця на формі ззаду. 14 червня 1978 затвердили злиття двох клубів Клівленд Баронс та Міннесота Норз-Старс.

Драфт НХЛ 

15-ий драфт НХЛ. У 17-и раундах було обрано 185 хокеїстів. Першим номером драфту став Дейл Маккурт, якого обрав клуб «Детройт Ред-Вінгс».

Підсумкові турнірні таблиці

Найкращі бомбардири

Плей-оф

Попередній раунд

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал Кубка Стенлі

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Посилання 
 Сезон 1977/1978 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 

Сезони НХЛ
1977 у хокеї з шайбою
1978 у хокеї з шайбою
1977 у канадському спорті
1978 у канадському спорті